Apia International Sydney 2016 (kobiety)
 Apia International Sydney 2016 (mężczyźni)